Луговское — деревня в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Нарымского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, примерно в 2 км от Нарыма, в лесной местности, вблизи реки р. Копыловская Кеть

 Уличная сеть
 Переулок: Светлый пер.
 Улицы: ул. Коммунистическая, ул. Луговская, ул. Молодёжная, ул. Набережная, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Строительная, ул. Школьная.
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ деревня вошла в состав образованного муниципального образования Нарымское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в 230 чел..

Инфраструктура 
Нефтедобыча.

Транспорт 
Связь с населённым пунктом осуществляется по автодороге местного значения Нарым — Луговское.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района